Mannschatz ist der Name von:

 Mannschatz, Ortsteil von Oschatz, Sachsen
 Eberhard Mannschatz (1927–2019), deutscher Hochschullehrer
 Marie Mannschatz (* 1950), deutsche Schriftstellerin